Dilacra är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Thomson 1858. Dilacra ingår i familjen kortvingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Kortvingar
Dilacra